Vasco da Gama ist der Name folgender Personen:

* Vasco da Gama (1468–1524), portugiesischer Seefahrer und Entdecker
 Vasco da Gama (Unabhängigkeitsaktivist), osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist

Vasco da Gama steht für:

 Vasco da Gama (Stadt), eine Stadt im Bundesstaat Goa, Indien
 Vasco da Gama (Mondkrater), einen Einschlagkrater und ein Mondrillensystem auf dem Mond
 Vasco da Gama (Schiff, 1875) 
 Vasco da Gama (Schiff, 1993), ein Kreuzfahrtschiff
 Vasco da Gama (Schiff, 2000), einen Hopperbagger
 CMA CGM Vasco de Gama
 Infante Dom Henrique, früher Vasco da Gama
 Vasco da Gama (Software), eine Software zur Reiseroutenvisualisierung der Firma MotionStudios
 Vasco da Gama (Spiel), ein Spiel von Paolo Mori
 NRP Vasco da Gama (FFG 330), eine Fregatte

Vasco da Gama steht für folgende Sportvereine:

 Vasco da Gama (Südafrika), Fußballverein aus Kapstadt (Südafrika)
 Vasco da Gama AC, Fußballverein aus Sines (Portugal)
 CF Vasco da Gama, Fußballverein aus Vidigueira (Portugal)
 Vasco da Gama CF, Fußballverein aus Vila Franca do Campo (Portugal)
 CR Vasco da Gama, Fußballverein aus Rio de Janeiro (Brasilien)

Siehe auch:
 Vasco de Gama, ursprünglicher Titel von Giacomo Meyerbeers Oper L’Africaine